Sánchez Padilla se puede referir a:

 Julio Sánchez Padilla, empresario, periodista y político uruguayo.
 Prisciliano Sánchez Padilla, político mexicano.
 José Padilla Sánchez, compositor español.